Джон Пэриш (; род. 11 апреля 1959 года, Йовиль (англ.), Англия, Великобритания) — английский музыкант, автор-исполнитель, композитор и музыкальный продюсер. Пэриш известен прежде всего работой с автором-исполнителем PJ Harvey. Он также работал со многими другими группами, включая Eels, Tracy Chapman, Giant Sand и Sparklehorse. Его сестра — актриса Сара Пэриш. Пэриш живет в Бристоле, Великобритания.

Карьера 
Его первой записью был сингл «Mind Made» британской нью-вейв-группы Thieves Like Us (1980). В 1982 году он сформировал группу Automatic Dlamini вместе с Робом Эллисом. Изменяющийся состав Automatic Dlamini включал Полли Харви с 1988 по 1991 год. Automatic Dlamini записали три альбома: The D is For Drum (1987), Here Catch Shouted his Father (1990 — не выпущен, но доступен как бутлег), и From A Diva to a Diver (1992). К моменту выхода From A Diva to a Diver Харви ушла, чтобы сформировать трио PJ Harvey с бывшими участниками Automatic Dlamini Робом Эллисом и Йеном Олливером, а Пэриш играл на гитаре с группой Марка Морлэнда The Ensenada Joyride.

В 1986 году Пэриш начал заниматься продюсированием, и работал с британскими группами, включая The Chesterfields, The Brilliant Corners, The Caretaker Race и The Becketts. В 1995 году стал сопродюсером альбома PJ Harvey To Bring You My Love, где также играл на гитаре, ударных, перкуссии и органе. Он стал соавтором и продюсером на альбоме The Eels Souljacker (2001), а также играл на гитаре в мировом турне в поддержку альбома. Он продюсировал и играл на нескольких альбомах автора-исполнителя Хоу Гелба и его группы Giant Sand, и часто выступает с ними на сцене. Пэриш спродюсировал альбом Giant Sand Chore of Enchantment (2000), а фотография его свадьбы в городе Тусон в 1998 году использовалась в качестве обложки для переиздания альбома в 2011 году.

Он также начал работать композитором кино в 1998 году, написав партитуру для дебютного фильма бельгийского режиссера Патриса Туа Рози. Партитура Пэриша получила «Специальный приз жюри» (Jury Special Appreciation prize) на Боннской биеннале музыки и кино (Bonn Film & TV Music Biennale) в 1999 году. С тех пор он поучаствовал в создании других фильмов и голландском телесериале из семи частей Waltz (2006).

Пэриш работал над семью альбомами с PJ Harvey, включая два совместно написанных альбома: Dance Hall at Louse Point (1996) и A Woman a Man Walked By (2009). Он играл в гастрольной группе PJ Harvey на гитаре, ударных и клавишных с 1994 по 1999, с 2009 по 2012 и с 2015 по 2017 год. Он был со-продюсером и играл на альбомах: To Bring You My Love (1995), White Chalk (2007), The Hope Six Demolition Project (2016), и стал одним из лауреатов премии Mercury Prize за альбом Let England Shake (2011).

Неполная дискография

Сольные альбомы 

Rosie (2000)
How Animals Move (2002)
Once Upon a Little Time (2005)

She, A Chinese Original Soundtrack (2010)
Screenplay (2013)
Bird Dog Dante (2018)

Сотрудничество

PJ Harvey 
PJ Harvey — To Bring You My Love (1995): продюсер, гитара, орган, перкуссия, барабаны
John Parish & Polly Jean Harvey — Dance Hall at Louse Point (1996): автор, продюсер, различные инструменты
PJ Harvey — Is This Desire? (1998): различные инструменты
PJ Harvey — White Chalk (2007): продюсер
PJ Harvey & John Parish — A Woman a Man Walked By (2009): автор, продюсер, различные инструменты
PJ Harvey — Let England Shake (2011): продюсер, гитара, барабаны, вокал, клавишные, тромбон
PJ Harvey — The Hope Six Demolition Project (2016): сопродюсер, различные инструменты, бэк-вокал

Spleen 
Spleen — Soundtrack To Spleen (1997): соавтор, гитара, перкуссия
Spleen — Little Scratches (1998): соавтор, гитара, перкуссия

Jennie DeVoe 
Jennie DeVoe — Fireworks and Karate Supplies (2004): продюсер
Jennie DeVoe — Strange Sunshine (2009): продюсер
Jennie DeVoe — Radiator: The Bristol Sessions (2014): продюсер

Thou 
Thou — Put Us in Tune (2000): продюсер, сведение
Thou — I like Girls in Russia (2004): продюсер

Nada 
Nada — Tutto l'amore che mi manca (2004): продюсер
Nada — È un momento difficile, tesoro (2019): продюсер, различные инструменты

Afterhours 
Afterhours — Ballate per piccole iene (2005): продюсер, гитара в песне Ballata per la mia piccola iena
Afterhours — I Milanesi Ammazzano il sabato (14 ricette di quotidiana macabra felicità) (2008): продюсер

Aldous Harding 

Aldous Harding — Party (2017): продюсер

Aldous Harding — Designer (2019): продюсер

Другие 

16 Horsepower — Low Estate (1997): продюсер, различные инструменты
Giant Sand — Chore of Enchantment (2000): продюсер
Bettie Serveert — Private Suit (2000): продюсер
Goldfrapp — Felt Mountain (2000): гитара, барабаны
Eels — Souljacker (2001): продюсер, соавтор, различные инструменты
Dominique A — Auguri (2001): продюсер, различные инструменты
Morning Star — My Place in The Dust (2001): продюсер
Sparklehorse — It's a Wonderful Life (2001): сопродюсер,различные инструменты
Tracy Chapman — Let it Rain (2002): продюсер
Morning Star — The Opposite is True (2004): продюсер
M. Ward — Transistor Radio (2005) : барабаны
Dionysos — Monsters in Love (2005): продюсер
Tom Brosseau — Cavalier (2007): продюсер
Magic Rays — Off the Map (2007): продюсер
Marta Collica — Pretty and Unsafe (2007): продюсер
This Is The Kit — Krulle Bol (2008): продюсер, барабаны
Cesare Basile — Storia di Caino (2008): продюсер, гитара
Marta Collica — About Anything (2009): продюсер

Maika Makovski — Maika Makovski (2010): продюсер, гитара,барабаны, бас, банджо
Kira — Look Up Ahead (2010): продюсер
Zender — Sunday Kids (2010): сведение
Nive Nielsen and The Deer Children — Nive Sings (2010): барабаны,гитара, бонго (на девяти треках)
Peggy Sue — Acrobats (2011): продюсер
M. Ward — Primitive Girl on A Wasteland Companion (2012): барабаны, перкуссия
Arno — Future Vintage (2012): продюсер, гитары, барабаны
KT Tunstall — Invisible Empire // Crescent Moon (2013)
Jay Diggins — Searching (2013): сопродюсер с Джеем Диггинсом,различные инструменты
Mazgani — Common ground (2013): сопродюсер с Миком Харви,различные инструменты
Jenny Hval — Innocence is Kinky (2013): продюсер,гитара, барабаны, вариофон
Rokia Traore — Beautiful Africa (2013): продюсер
Perfume Genius — «Too Bright» (2014): барабаны
Playing Carver (2014): продюсер, гитара, вокал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью электронному журналу Cat On The Wall
 Интервью музыкальному журналу L.A. Record (Июнь 2009 года)
 Интервью PJ Harvey и Джона Пэриша с Джоном Харрисом газете The Guardian
 Джон Пэриш на сайте КиноПоиск

Музыканты альтернативного рока
Авторы-исполнители Великобритании
Мультиинструменталисты Великобритании
Рок-гитаристы Великобритании
Википедия:Биографии современников